Ad Turres Albas, antiga població del Laci
 Ad Turres, antiga mansio de la Tarraconense